Kotzen steht für:

 Erbrechen, die schwallartige Entleerung des Magen- oder Speiseröhreninhaltes durch den Mund
 Kotzen (Wollstoff), ein grober, beidseitig gerauter Wollstoff, der für Pferdedecken oder Umhänge verwendet wird

Kotzen ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kotzen (Havelland), Gemeinde im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kotzen-Niederalm, Wüstung in der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Berge:
 Kotzen (Lenggries) (1766 m), Berg im Vorkarwendel, Oberbayern
 Kotzen (Eben am Achensee) (1773 m), Berg im Vorkarwendel, Tirol

Kotzen ist der Familienname folgender Personen:
 Richie Kotzen (* 1970), US-amerikanischer Gitarrist

Siehe auch:
 Kozen
 Theater an der Kotzen
 Kotze